Freihand steht für:

 Neue Freihand, Bibliothekskonzept, siehe Dreigliedrige Bibliothek

Siehe auch:
 Freihandaufstellung, Bibliothekskonzept
 Freihandmagazin, frei zugängliches Magazin in einer Bibliothek
 Freihändige Vergabe, siehe Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen #Freihändige Vergabe
 Freihändiger Verkauf